Taśmy prawdy – film  amerykański z 1971 roku.
 Taśmy prawdy – afera taśmowa i kryzys polityczny w Polsce w 2006 roku.
 Taśmy prawdy – afera podsłuchowa w Polsce w latach 2014–2015